774 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 774 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Республике Татарстан. Код 250054.
 774 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код 608898.